Austria:
 Edlitz  -gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Edlitz im Burgenland – miejscowość w gminie Deutsch Schützen-Eisenberg, w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart